Õ (minuscula õ) este o literă a alfabetului latin modern formată din contopirea literei O cu o tildă diacritică.

Vezi și 
 Ã și Ñ

Alfabetul latin
Vocale